John Hawkins (1532–1595)  angol királyi tengerészet parancsnoka, kalóz, hajóépítő, kereskedő
 John Hawkins (1719–1789) angol író
 John Hawkins (1949) kanadai atléta, magasugró, olimpikon